La famille Boquet est une famille française originaire de Paris, dont plusieurs membres se sont distingués au  dans les arts, en particulier la peinture et la sculpture.

Filiation 

Guillaume Boquet, fabricant et marchand d'éventails, et son épouse Catherine Luce furent parents de :
 Blaise Louis Boquet, peintre ornemaniste et marchand d'éventails à Paris, marié avec Marie Rose Hallé, peintre du Roi, dont :
 Pierre Jean Boquet (1750-1817), peintre paysagiste
 Anne Rosalie Boquet (1753-1794), peintre et pastelliste, membre de l'Académie de Saint-Luc, concierge du château de la Muette
 Louis-René Boquet (1717-1814), dessinateur des costumes de l'Opéra, inspecteur des Menus-Plaisirs du roi, membre de l'Académie royale de musique, marié en 1739 à Paris avec Angélique Sageret, dont :
 Pierre Louis Boquet (1741-1823), dessinateur
 Simon-Louis Boquet (1743-1833), sculpteur, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture
 Blaise Louis Boquet (1746-1795), procureur du Roi à Soissons (Aisne), marié en 1782 à Paris avec Pauline Adélaïde Aubrelicque de Saint-Aurin (1759-1820), dont :
 Caroline Angélique Boquet de Liancourt (1784-1844), mariée en 1806 avec Alexandre Gonsse de Rougeville (1761-1814)
 Charles Pierre Boquet de Liancourt (1786-1832)
 Blaise Hilaire Boquet (1792-1851), polytechnicien, général du génie, inspecteur des fortifications, marié en 1817 à Paris avec Caroline Nancy Michelot, dont :
 Louis Henri Boquet (1827-1891), général de brigade, président de la commission de télégraphie militaire

Notes et références

Sources et bibliographie

Articles connexes 
 Académie royale de peinture et de sculpture
 Académie royale de musique

Famille française
Famille parisienne
Famille d'artistes français